

Административно-териториално деление 

Към 1 януари 2019 г. в административно-териториално отношение Украйна се дели на:

Заедно с Автономна република Крим и град Севастопол:
 Автономна република Крим;
 области – 24 броя;
 градски окръзи – 186 броя;
 административни райони – 490 броя;
 градове – 458 броя, в т.ч с областно значение – 186 броя, с районно значение – 270 броя, с особен статут 2 броя (Киев и Севастопол);
 градски райони – 114 броя;
 селища от градски тип – 882 броя.

Автономна република Крим беше анексирана от Русия на 18 март 2014 година и фактически управлява територията. Правителството на Украйна, ООН, ЕС не признават проведения референдум за законен и приемат територията на Крим за незаконно окупирана от Русия.

Без Автономна република Крим и град Севастопол:
 области – 24 броя;
 градски окръзи – 177 броя;
 административни райони – 476 броя;
 градове – 441 броя, в т.ч с областно значение – 177 броя, с районно значение – 265 броя, с особен статут 1 брой (Киев);
 градски райони – 107 броя;
 селища от градски тип – 825 броя.

Източници